Капелиан () — римский губернатор провинции Нумидия в III веке и командующим армией, победившей и убившей Гордиана II в 238 году, году Шести Императоров.

Геродиан рассказывает, что у него была враждебность к Гордиану из-за неуказанного судебного процесса. Гордиан, провозгласив себя соправителем вместе со своим отцом Гордианом I (губернатором соседней африканской провинции), приказал заменить Капелиана. Последний, однако, отказался идти спокойно и повёл армию в Карфаген, где его численно превосходящие и хорошо обученные силы (Нумидия, в отличие от Африки, была хорошо защищена от набегов берберов) легко победили Гордиана. Затем он позволил своим солдатам свободно грабить Африку, надеясь сохранить их благосклонность в случае возможности сделать ставку на самого императора. Такой возможности, по-видимому, никогда не возникало, поскольку с этого момента он больше не появляется в исторических записях.

Примечания 

Персоналии:Древний Рим